Medaljstatistik inom olympiska spelen

Guldmedaljer i flest OS
Guldmedaljer på 6 OS av kanotisten Birgit Fischer (Schmidt) (DDR/Tyskland) på OS 1980 och 1988-2004. (1984 missade hon eftersom öststaterna då genomförde en bojkott av spelen.)
Aladar Gerevich vann guldmedalj på 6 OS från 1932 tom 1960.  Det kunde blivit fler om inte OS 1940 och 1944 hade ställts in på grund av krig.

Individuella guldmedaljer i flest OS
Guldmedaljer på 4 OS av diskuskastaren Al Oerter (USA), längdhopparen Carl Lewis (USA) och seglaren Paul Elvstrøm (Danmark).

Flest guldmedaljer på ett OS -män
8 guldmedaljer av simmaren Michael Phelps (USA) vid OS 2008

Flest guldmedaljer på ett OS -kvinnor
6 guldmedaljer av simmaren Kristin Otto (DDR) vid OS 1988.

Flest medaljer på ett OS 
8 medaljer (3-4-1) av gymnasten Aleksandr Dityatin (Sovjetunionen) vid OS 1980 och simmaren Michael Phelps (USA) vid OS 2004 (6-0-2] och 2008 (8-0-0)

Flest guldmedaljer totalt
23 guldmedaljer av simmaren Michael Phelps (USA).

Flest medaljer -kvinnor 
18 medaljer (9-5-4) av gymnasten Larissa Latynina (Sovjetunionen) på tre OS (1956-1964).

Flest medaljer -män
28 medaljer (23-3-2) av simmaren Michael Phelps (USA) på fyra OS (2004-2016).

Tabell över flest medaljer vid OS genom tiderna

 *Ray Ewry vann även två guldmedaljer vid jubileums OS 1906.

Sverige

Guldmedaljer i flest OS
Guldmedaljer på 4 OS av Gert Fredriksson (1948-1960)

Flest guldmedaljer på ett OS -män
3 guldmedaljer av skytten Wilhelm Carlberg vid OS 1912

Flest guldmedaljer på ett OS -kvinnor
2 guldmedaljer av Toini Gustafsson vid OS 1968

2 guldmedaljer av Agneta Andersson vid OS 1984

Flest medaljer på ett OS -män
5 medaljer, 3 guld och 2 silver av skytten Wilhelm Carlberg vid OS 1912

Flest medaljer på ett OS -kvinnor
4 medaljer, 1 guld och 3 silver av Charlotte Kalla vid OS 2018, 1 guld, 2 silver och 1 brons av Stina Nilsson vid OS 2018

Flest guldmedaljer totalt 
6 guldmedaljer til kanotisten Gert Fredriksson

Flest medaljer -kvinnor 
9 medaljer av längdskidåkerskan Charlotte Kalla

Flest medaljer -män 
9 medaljer av skytten Alfred Swahn och skidåkaren Sixten Jernberg

Tabell över flest svenska medaljer vid OS genom tiderna (med minst en guldmedalj)

 

 *Henri Saint Cyr, Gustaf-Adolf Boltenstern Jr. och Gehnäll Persson, segrade även i lagtävlingen vid OS 1948 i London och de erhöll då guldmedaljerna vid prisutdelningen. Vid FEI:s ([Internationella Ridsportsförbundet) kongress ett år efter spelen återkallades medaljerna eftersom Persson, som var fanjunkare vid K 4 i Umeå, endast under spelen varit tillfälligt konstituerad som fänrik. Enligt då gällande regler krävdes att man för att få delta i tävlingarna i ridning vid OS skulle vara "gentleman", vilket då tolkades som innehavande av officersrang.

Källor
Sports Reference
Beijing 2008 Olympic Games - Special Coverage - GEO Super - First Sports Channel of Pakistan

Olympiska spelen
Svenska olympiska guldmedaljörer
Svenska olympiska silvermedaljörer
Svenska olympiska bronsmedaljörer